«Контроль» () — венгерский фильм Нимрода Антала 2003 года. Мировая премьера состоялась 20 ноября 2003 года.

Сюжет 
Всё действие фильма проходит в Будапештском метрополитене, главные герои — группа контролёров в метрополитене. Центральный в фильме персонаж, Булчу, и вовсе не выходит из подземки: днём он работает, а ночью спит на платформе. Но его жизнь меняется с того времени, как появляется таинственный маньяк, толкающий людей под прибывающие на станцию поезда, и в одном из вагонов метро Булчу встречает девушку в костюме медведя.

Участие в кинофестивалях 
В 2004 году фильм стал лауреатом Варшавского кинофестиваля, а также участвовал в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 2004 года.

В ролях 
 Шандор Чани — Булчу
 Золтан Мучи — «Профессор»
 Эстер Балла — Жофи
 Чаба Пиндроч — Муки
 Шандор Бадар — Лесо
 Жолт Надь — Тиби

Ссылки 

Фильмы-триллеры Венгрии
Фильмы-драмы Венгрии
Фильмы Венгрии 2003 года